Ordine Nuovo (ital. für „Neue Ordnung“ oder „Neuer Orden“) bezeichnet:

 Ordine Nuovo (Terrororganisation), eine neofaschistische italienische Terrororganisation
 L’Ordine Nuovo, eine kommunistische Zeitschrift